Quadrelli ima više značenja:
 Quadrelli, Piacenza
 Quadrelli, Terni